Mondiali 1936 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1936:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1936 – 39ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1936 – 16ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1936 – 10ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1936 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1936 – 34ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1936 – 35ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1936 – 6ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1936 – 13ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1936 – 10ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1936 – 5ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1936 – 6ª edizione